Карлиђеј има више значења:

 Карлиђеј (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Карлиђеј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији